Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Marcelo Filippini e Luiz Mattar che hanno battuto in finale Royce Deppe e Brent Haygarth 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (quarti di finale)
 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (semifinali)

 Menno Oosting /  Goran Prpić (semifinali)
 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1992
ATP Tour 1992